Ла Боканита има више значења:

 Ла Боканита (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Боканита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику